SCCS har flere betydninger:

 Source Code Control System – tekstfilversioneringssystem
 Southern Colorado Computer Solutions Inc. – it-firma i sydlige Colorado
 Scottish Centre for Carbon Storage
 South Camden Community School
 Saint Croix Catholic School